Wang Xin (ur. 1983) – chiński artysta
 Wang Xin (ur. 1985) – chińska badmintonistka, wicemistrzyni świata, olimpijka
 Wang Xin (ur. 1992) – chińska skoczkini do wody, olimpijka
 Wang Xin (ur. 1997) – chiński piłkarz